Relação sexual
Ricardo Trêpa
Trepa-trepa

Desambiguação